Екатерина Полевая:
 Полевая, Екатерина Алексеевна (известна как: Авдеева; 1789—1865) — русская писательница.
 Полевая, Екатерина Геннадьевна (род. 1974) — ЗМС Республики Казахстан (подводный спорт).